Bender kan syfta på:

 Bender (musikgrupp) – en musikgrupp
 Bender (tecknad figur) – en tecknad figur
 Bender (auktor) – en auktorsförkortning

Geografi

 Municipiul Bender, distrikt, 
 Bender – stad i Moldavien 
 Kalabaliken i Bender – den strid som uppstod 1713 under Karl XII:s vistelse i Bender

Personer
 George H. Bender (1896–1961), en amerikansk republikansk politiker
 Wilhelm Bender (1845–1901), en tysk protestantisk teolog